Publicația Curierul Primăriei apare în anul 1995 și este editată de Biroul de Presă al Primăriei. În acest ziar apar hotărâri ale Consiliului Local, teme de istorie, matematică, muzică, religie, lansări de carte, licitații publice, anchete sau recenzii. Se publică memorii despre Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Onisifor Ghibu, D. D. Roșca, Lucian Blaga, Avram Iancu și alții, precum și poeziile unor scriitori importanți din literatura română (Eminescu, Blaga). Apar interviuri cu: Gheorghe Funar, Eugen S. Cucerzan, Mia Dan, Constantin Zărnescu și alții.
Din redacție fac parte: Gheorghe Funar (fondator), Dumitru Bobină (redactor-șef), Tatiana Gârda (secretar general de redacție), Nicolae Buda (alias Nicu Buda), Sanda Suciu, Lucia Samoilă, Smaranda Radovici (redactori).
Articol programatic: "Este necesară informarea clujenilor mai în amănunt, asupra hotărârilor Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, asupra legislației în vigoare și modificările aduse acesteia" (Anul I, nr. 2, p. 3).
Primele două numere apar bilunar, apoi publicația devine săptămânală, fiind formată din opt pagini. La început, ziarul a fost numit Administrația, Monitorul..., apoi Buletinul Oficial al municipiului Cluj. Începând cu numărul 33, titlul publicației devine: Curierul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Note 

Ziare locale din România
Presa din Cluj-Napoca